

Wydarzenia 

 Powstało niezależne Królestwo Italii.

Urodzili się 
 11 stycznia – Abd ar-Rahman III (arabski: عبد الرحمن الثالث), emir i kalif Kordoby (zm. 961)

889